Lopper bezeichnet:

 Lopper (Berg), südöstlicher Ausläuferberg des Pilatus, im Kanton Nidwalden, Schweiz
 Loppertunnel, Straßentunnel durch den Berg
 Loppertunnel, Eisenbahntunnel durch den Berg

Lopper ist der Familienname folgender Personen:
 Norbert Lopper (1919–2015), österreichischer Fußballfunktionär